De mannen speelden op Wimbledon in 2017 het dubbelspel van 5 tot en met 15 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2017